Brouwerij Van Goethem is een voormalige bierbrouwerij die was gevestigd in het Belgische Steendorp, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Temse.

De brouwerij werd opgericht in 1899 en kwam in 1913 in het bezit van Louis Van Goethem. Diens familie bleef er bier brouwen tot 1973, daarna werd het bedrijf een drankenhandel. De gebouwen, met inrijpoort, stonden aan de Gelaagstraat in Steendorp. Michel Van Goethem is de 4de generatie brouwer.

Bieren
 Fakir
 Cuvée de Briqville tripelachtig bier van hoge gisting van 6,2 % volume alcohol en met hergisting op fles.

Externe link 
 Website Van Goethem

Van G
Van G
Bouwwerk in Temse